Влади́мировский сельсове́т (се́льский сове́т):

Молдавия/Приднестровье

Россия

Украина

См. также 
 Владимировское сельское поселение
 Владимирский сельсовет — в Воскресенском районе Нижегородской области России